Ennio Corvaglia – storico italiano
 Luigi Corvaglia – filosofo e scrittore italiano
 Maddalena Corvaglia – conduttrice televisiva e showgirl italiana